Antilochus bezeichnet

 einen Asteroid aus der Gruppe der Trojaner; siehe (1583) Antilochus
 eine Gattung der Feuerwanzen; siehe Antilochus (Gattung)

 Siehe auch 
 Antilochos